Ein Johannes-Müller-Denkmal zu Ehren des Mediziners Johannes Müller befindet sich an folgenden Orten:

 Berlin, Standbild am Eingang des Museums für Naturkunde
 Koblenz, siehe Johannes-Müller-Denkmal (Koblenz)
 Straßburg, Giebelfigur an der Universität Straßburg